Юиты; сибирские эскимосы; сибирские юпики; азиатские эскимосы (, ) — этническая группа юпиков, населяющая прибрежные районы Чукотского полуострова. Они говорят на юитских языках, входящих в юпикскую группу.

Название «юиты» было официально присвоено сибирским (азиатским) эскимосам в 1931 году в рамках кампании по поддержке малых народов Севера. В том же районе проживали , однако их вымерший язык был взаимонепонятен с юитскими языками и, скорее всего, представлял третью группу в составе эскимосской ветви эскимосо-алеутской семьи языков.

Образ жизни 

Жилищем чаплинским юитам служил круглый дом, обычно называемый «ярангой» по аналогии с чукотским домом, однако на местном наречии такое жилище называется  . Внутри него находилось утеплённое оленьими шкурами и травой помещение для сна, . В более холодной части яранги производились все работы, здесь же хранили утварь и инструменты. Холодное помещение называлось . Другие типа жилья — летнее  и модернизированное .

Юиты острова Святого Лаврентия, живущие в деревнях Савунга и Гамбелл, широко известны искусством резьбы по слоновой и моржовой кости, а также китовому усу.

У многих эскимосов имелись шаманы-посредники между миром духов и миром людей. Следует отметить, что общеэскимосской культуры не существует, несмотря на некоторые сходства, и шаманизм также существовал в разных вариантах. У юитов также были шаманы, причём основной акцент был на хороших отношениях с морскими животными. У унгазигмиитов (крупнейшая группа юитов) существовали , получавшие подарки за шаманство и лечение (подарки называли ). Небо считали твёрдым, а звёзды — пробивавшимся в отверстия в небе светом.

Аналогично нескольким другим эскимосским народам, юиты верили, что новорождённый — это реинкарнация умершего, и перед рождением ребёнка тщательно анализировали сны и происходящие события. Физические характеристики уже рождённого младенца сравнивали с умершим. Если ребёнок умирал, то считалось, что ему неправильно подобрали имя, а при болезни ему могли дать другое имя, так как юиты верили в то, что новое имя может помочь выздороветь.

Для защиты юиты пользовались амулетами. Например, голова ворона, подвешенная у входа в дом, должна была защитить семью, вырезанные из камня фигурки моржовых и собачьих голов носили как личные защитные амулеты, а охотничьи талисманы либо носили на себе, либо приделывали к чему-либо. Изображения косаток на оружии моряков-охотников в представлении юитов помогали удачной охоте.

Представления о животных 
Считалось, что морская добыча может вернуться в море, поэтому охотники не ломали ей кости, разделяя их в суставах.

Юиты почитали косатку, волка, ворона, паука, кита. В сказках паук спасает жизнь девочке, что перекликается с мифами сиреникских эскимосов о пауке, поднимающем людей на небо в паутине, чтобы спасти их от беды.

В сказках и мифах говорится о том, что волк и косатка считались одним животным: волк мог превращаться в косаток и наоборот. Зимой это животное было волком, а летом — косаткой. Косатка, как считалось, помогает охотникам в море, и лодка изображала это млекопитающее, а деревянные фигурки косатки охотники носили на поясе. Косаткам делали небольшие жертвоприношения, к примеру, высыпая в воду табак, чтобы они помогли охоте на моржа. Считается, что косатка помогает охотникам даже в виде волка, заставляя оленей позволить охотникам себя убить.

С китовой охотой было связано представление о том, что кита может убить только избранный духом кита человек. Охотник должен был задобрить жертву, относиться к ней как к гостю. Как вежливый хозяин не оставляет гостя одного, так и кита не следует оставлять; нельзя причинять ему боль и позволять грустить. Кита следовало развлечь музыкой и угостить. В следующую (осеннюю или весеннюю) миграцию тело кита отправляли обратно в море, сопровождая это ритуальными действиями. Если кит был «доволен», то он «возвращался» позже.

Генетика 
У сибирских эскимосов, также как и у канадских, и у гренландских инуитов, были обнаружены митохондриальные гаплогруппы A2a, A2b, D4b1a2a1. Кроме того, среди сиреникских эскимосов обнаружена гаплогруппа D2a, которая найдена у представителей палеоэскимосских культур Канады и Гренландии (саккак и дорсет). У сибирских эскимосов, тунгусоязычных эвенов и чукчей с низкой частотой присутствует, специфический для индейцев субклад  (ранее Q1a3a-M3) Y-хромосомной макрогаплогруппы Q.

См. также 
 Народы Арктики

Примечания

Литература

Англоязычная 
 
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 
 
 de Reuse, Willem J. (1994). Siberian Yupik Eskimo: The language and its contacts with Chukchi. Studies in indigenous languages of the Americas. Salt Lake City: University of Utah Press. ISBN 0-87480-397-7.

Русскоязычная 
  The transliteration of author’s name, and the rendering of title in English: 
  The transliteration of author’s name, and the rendering of title in English: 
  The transliteration of author’s name, and the rendering of title in English:

Дополнительные материалы 
 Krupnik, Igor, and Nikolay Vakhtin. 1997. «Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological Legacy in Transition». Arctic Anthropology. 34, no. 1: 236.

Ссылки 
  Tales rendered in English; the song texts both in English and in original. Large PDF file requiring considerable computation resources.
  HTML format, the original language versions of the song texts are omitted.
  Collection of 27 texts collected by Rubtsova in 1940—1941. Translated into English and edited by Vakhtin. (The English version is the last file at the bottom of the page.) Downloadable from UAF’s site licenced under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.
 
  Asian Eskimo Language page of Endangered Languages of Indigenous Peoples of Siberia
  Ethnologue report 
  The Asiatic (Siberian) Eskimos 
  
  Endangered Languages in Northeast Siberia: Siberian Yupik and other Languages of Chukotka  by Nikolai Vakhtin
 * Krupnik, Igor and Mikhail Chlenov (2007). The end of «Eskimo land»: Yupik relocation in Chukotka, 1958—1959 Études/Inuit/Studies 31 (1-2) pp 59–81.
  Г. А. Меновщиков: Азиатских эскимосов язык is a summary of the Chaplino dialect. It can be read among other articles, collected under name Языки мира — Палеоазиатские языки (Languages of the world — Paleoasian languages).
  Support for Siberian Indigenous Peoples Rights (Поддержка прав коренных народов Сибири) — see the section on Eskimos
  Духовная культура (Spiritual culture), subsection of Support for Siberian Indigenous Peoples Rights (Поддержка прав коренных народов Сибири) — see the section on Eskimos
  A radio interview with Russian scientists about Asian Eskimos 
  ICC Chukotka, the regional office of Inuit Circumpolar Council
 

Фотографии
  Rendering in English: Ungaziq settlement, Кунсткамера, Российская академия наук.
  Ungaziq is the name-giving settlement for the largest Siberian Yupik group, Ungazighmiit. Enlarged versions of the above series, select with the navigation arrows or the form.
  Rendering in English: Naukan settlement, Кунсткамера, Российская академия наук.
  Enlarged versions of the above series, select with the navigation arrows or the form.
  «Nita Tokoyu of Gambell, St. Lawrence Island, sews a gut parka with Kakhsogon (left) and Wiyi (right) standing by».
  «Yupik men wear gut parkas in this image of a St. Lawrence Island house interior, c1825».

Юпики
Народы России
Чукотское море